SSG puede referirse a:

 Aeropuerto de Malabo-Santa Isabel (Guinea Ecuatorial): su código IATA es SSG.
 Submarino de misiles de crucero: una designación de la Marina de los EEUU para este tipo de submarino.

Wikipedia:Desambiguación